Michel steht für:

 Michel (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Michel (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht
 Michel (Schiff, 1939), deutscher Hilfskreuzer
 Michel, Hamburger Wahrzeichen, siehe Hauptkirche Sankt Michaelis (Hamburg)
 Michel-Katalog, deutscher Briefmarkenkatalog
 Michel Motorsport, philippinischer Automobilhersteller
 Aviation Michel, französischer Hersteller von Automobilen und Flugmotoren
 Deutscher Michel, nationale Personifikation der Deutschen
 Grosser Michel, Hafenfähre in Hamburg
 Telemichel, Hamburger Fernsehturm, siehe Heinrich-Hertz-Turm

Siehe auch:
 Saint-Michel
 Michelberg
 Micheldorf (Begriffsklärung)
 Michelstadt, Stadt Odenwaldkreis, Hessen
 Michelsberg
 Michelsdorf
 Micheel
 Michels
 Michl